Котельниково — топоним:

Казахстан 
 Котельниково — прежнее, до 1993 года, название села Алмалы Акжаикского района Западно-Казахстанской области.
 Котельниково — прежнее, до 2022 года, название села Сырым батыр в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Котельниково — прежнее, до 1997 года, название села Косколь Иртышского района Павлодарской области.

Россия 
 Котельниково — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Котельниково — город, административный центр Котельниковского района Волгоградской области.
 Котельниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Спасское сельское поселение.
 Котельниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.
 Котельниково — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Котельниково — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Котельниково — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Котельниково — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Котельниково — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Котельниково — село в Обоянском районе Курской области.
 Котельниково — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Котельниково — деревня, село в Московском уезде, позже рабочий посёлок, город Котельники, в Подмосковье.
 Котельниково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Котельниково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Котельниково — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги.
 Котельниково — прежнее, до 1962 года, название поселка Можайское в Вологодском районе Вологодской области.

См. также 
 Котельнич
 Котельники (значения)